«Ка́рлсруэ» () — немецкий футбольный клуб из одноимённого города. Чемпион Германии (1909), двукратный обладатель Кубка Германии, обладатель (1996) и финалист (1995) Кубка Интертото.

История 
Клуб был созданный в 1894 году как «Феникс» (Karlsruher Fussball Club Phönix). До 1952 года команда носила название «Феникс». Затем последовало объединение с ФК «Мюльбург» и слово «Феникс» сохранилось в новом названии до сих пор в качестве приставки к полному наименованию нового клуба (Karlsruher Sport-Club Mühlburg-Phönix e.V.).

История выступлений

Достижения 
 Чемпион Германии: 1909
 Обладатель Кубка Германии (2): 1955, 1956
 Обладатель Кубка Интертото: 1996
 Финалист Кубка Интертото: 1995

Состав 
По состоянию на 5 июня 2020 года. Источник: Список игроков на transfermarkt.com

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные клубы, основанные в 1894 году
Спортивные клубы Карлсруэ
Футбольные клубы Германии